Miejscowości w USA:
 Woolwich – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc

Gminy w USA:
 Woolwich (ang. Woolwich Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Woolwich (ang. Woolwich Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester

Miejscowości w Australii:
 Woolwich – geograficzna nazwa dzielnicy, w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Kanadzie:
 Woolwich – w Ontario

Miejscowości i inne w Wielkiej Brytanii:
 Woolwich – niegdyś osobne miasteczko, dziś część dystryktu Greenwich w Londynie,
 Woolwich Arsenal – stacja DLR
 Woolwich Dockyard – stacja National Rail
 Royal Arsenal Woolwich – brytyjska fabryka zbrojeniowa